Гурья́нов — русская фамилия. Женский вариант — Гурья́нова. Известные носители:

Гурьянов 
 Гурьянов, Александр Евгеньевич (род. 1972) — белорусский государственный деятель и дипломат.
 Гурьянов, Андрей Владимирович (род. 1970) — ген. директор КБ Ефимова.
 
 Гурьянов, Василий Павлович (1867—1920) — придворный иконописец и реставратор.
 Гурьянов, Владимир Кузьмич (1922—2005) — советский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант КГБ СССР.
 Гурьянов, Геннадий Георгиевич (род. 1950) — глава города Мурманска (2003—2004).
 Гурьянов, Георгий Константинович (1961—2013) — советский и российский рок-музыкант, художник.
 
 Гурьянов, Данил Валерьевич (род. 1977) — российский писатель, драматург и сценарист.
 Гурьянов, Денис Владимирович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Гурьянов, Евгений Сергеевич (род. 1963) — российский актёр.
 Гурьянов, Иван Гаврилович (1791—1854) — русский писатель, переводчик.
 Гурьянов, Михаил Алексеевич (1903—1941) — Герой Советского Союза.
 
 Гурьянов, Павел Яковлевич (1918—1960) — Герой Советского Союза.
 Гурьянов, Пётр Иванович (1912—1997) — полный кавалер ордена Славы.



См. также 
 Улица Гурьянова
 Гурьян